Analiza može značiti:

 Analiza (filozofija), u filozofiji, općenito je metoda istraživanja 
 Kemijska analiza, u kemiji, jest raščlanjivanje složenih kemijskih spojeva na jednostavnije.
 Matematička analiza, grana matematike